Избиение:
 Избиение — нанесение побоев без явного сопротивления оппонента.
 Избиение — церк.-слав. побиение (то есть уничтожение) — устаревшее обозначение массовых убийств.

См. также 
 Избиение младенцев — мифологический мотив, существующий в фольклоре и литературе самых разных народов, в частности:
 Избиение младенцев в Библии.